Colwell ist der Name 

folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Colwell (Alabama)
 Colwell (Georgia)
 Colwell (Iowa)

folgender Orte in England:
 Colwell (Northumberland)
 Colwell Barton

folgender Seen:
 Lake Colwell, in der Region Southland, Neuseeland

Colwell ist zudem der Familienname folgender Personen:
 Matthew James Colwell (* 1986), australischer Rapper, siehe 360 (Rapper)
 Rita R. Colwell (* 1934), US-amerikanische Mikrobiologin
 Thom Colwell (* 1959), US-amerikanischer Produzent

Sonstiges:
 Colwell-Massiv, Bergmassiv im Viktorialand, Antarktika
 Lake Colwell, Gebirgssee auf der Südinsel von Neuseeland